«Приключения поросёнка Фунтика» — советский четырёхсерийный мультфильм Анатолия Солина, снятый по сценарию Валерия Шульжика и Юрия Фридмана (в титрах обозначен под псевдонимом «Юрий Сидоров»), основой которого стала их двухактная пьеса «Четвёртый поросёнок» (1976). Выпускался творческим объединением «Экран» в 1986—1988 годах.

В 2010 году появилось сообщение о трёхсерийном продолжении, однако на данный момент эти серии широкой общественности недоступны.

Сюжет

Неуловимый Фунтик 
В неком европейском городке (без указания страны) жадная владелица магазина игрушек «Слеза ребёнка», предприимчивая госпожа Беладонна, эксплуатировала поросёнка Фунтика, который для неё выманивал деньги у прохожих: он рассказывал им сказку «Три поросёнка», выдавая её за реальную историю, и просил «подать на домики для бездомных поросят». Честный и благородный по натуре Фунтик, не выдержав мук совести и не желая более обманывать людей, в конце концов сбежал от Беладонны. Она, не желая терять источник дохода, начинает безжалостно преследовать поросёнка и обращается к начальнику полиции Фокстроту с целью организовать розыск. Тот посылает по следу Фунтика двух своих лучших (по его словам) сыщиков — Добера и Пинчера. Также стали распространяться объявления о розыске беглеца.

По воле случая Фунтик встречается с двумя циркачами — клоуном-фокусником дядюшкой Мокусом и его обезьянкой-ассистентом Бамбино. Они предлагают ему поехать вместе с ними в соседний город на гастроли. Поросёнок соглашается, чтобы там принародно обличить Беладонну и реабилитироваться перед обманутыми ранее им людьми. С помощью новоприобретённых друзей Фунтику удаётся одурачить чрезмерно ретивых, но недалёких Добера и Пинчера. В итоге полицейские детективы по ошибке притаскивают к Беладонне, вместо поросёнка, найденный ими в мусорном баке старый дырявый сапог (его им при помощи ловкости рук подложил в ящике вместо Фунтика дядюшка Мокус), чем приводят её в ярость.

Фунтик и сыщики 
Беладонна посылает Добера и Пинчера дальше выслеживать Фунтика, а не других двух поросят, которых недалеко у мельницы видел Пинчер. Но, прекрасно понимая, что на них рассчитывать не приходится, она решает действовать сама и заманивает циркачей в болото. Им помогает оттуда выбраться живущий в хижине на болоте бегемот (которому Фунтик дал прозвище «Шоколад» из-за кожи шоколадного цвета). Бегемот раньше жил в городе и продавал воздушные шары на улицах. Но Беладонна добилась его изгнания с конфискацией товара, потому что продаваемые ею воздушные шары из-за плохого качества не могли конкурировать с его шарами. Циркачи уговаривают бегемота присоединиться к ним и выступать в качестве силача на цирковой арене.

К ярости Беладонны, попытка Добера и Пинчера (которые замаскировались под охотника и собаку) схватить Фунтика снова проваливается из-за их неуклюжести, и Беладонна решает перехватить беглецов на первой же бензоколонке.

Фунтик и старушка с усами 
Убедившись, что от «лучших» сыщиков толку мало и они будут только мешать, Беладонна решает действовать исключительно сама, для чего маскируется под мужчину-заправщика, так как у циркачей как раз закончился бензин в автомобиле. Но все её попытки схватить Фунтика вновь по разным причинам терпят неудачу, вплоть до того, что доведённая до крайности Беладонна решает подать циркачам кофе с сильнодействующим снотворным. Но в итоге, из-за Фунтика, невзначай повернувшего поднос с кофейными чашками, сама же по ошибке выпивает его и засыпает.

Циркачи решают отвезти её в ближайшую гостиницу, где есть телефон, а Добер и Пинчер, которые по приказу Беладонны всё это время прятались в ящике с запчастями и в итоге там застряли, поехали в нём и, врезавшись в указатель, вынуждены отрапортовать Фокстроту, что «бабушку взяли в плен», а они «попали в утиль», чем приводят его в такую ярость, что он мечом перерезает стропы на воздушном шаре и, вывалившись из корзины, висит на одном из них, бессмысленно угрожая проезжающим мимо него циркачам арестом.

Фунтик в цирке 
Циркачи привозят Беладонну в придорожную гостиницу «Три дороги», которой владеет её знакомый — предприниматель Дурилло, такой же жадный, как и она сама. Там она приходит в себя. Очень скоро разобравшись в ситуации, циркачи вовремя сбегают. Тогда Беладонна решает больше не гоняться за ними, а схватить прямо на арене в цирке. Но и на этот раз её попытка проваливается и приводит к тому, что Фунтик публично признаётся зрителям, что Беладонна заставляла его их обманывать, забирала себе все их деньги, и призывает их бойкотировать посещение её магазина.

Циркачам удаётся снова сбежать от Беладонны. В конце Фунтик с грустью говорит дядюшке Мокусу, что ему жаль покидать этот город, но тот утешает его, говоря, что они сюда ещё вернутся.

Награды 
 1989 — Главный приз на Международном кинофестивале детских телевизионных программ в Пекине (КНР).

Список серий 
 Неуловимый Фунтик (1986)
 Фунтик и сыщики (1986)
 Фунтик и старушка с усами (1987)
 Фунтик в цирке (1988)

В 2010 году сообщалось о съёмках 52 серий, три из которых назывались:
 Фунтик почти попался
 Фунтик и Пират
 Пират и Жако: Доброе дело

В отличие от старого варианта, новые серии были сняты в трёхмерной кукольной покадровой анимации. В озвучке принял участие почти весь оригинальный состав актёров. Однако на данный момент нет никакой информации о том, что новые серии были или будут представлены к широкому показу. Согласно «Комсомольской правде», закрытый показ вышеупомянутых трёх серий состоялся в декабре 2010 года на «Союзмультфильме».

Персонажи

Положительные 
 Фунтик — «золотоносный поросёнок» и главный герой тетралогии. Сбежал от госпожи Беладонны, так как она заставляла его обманывать прохожих, выпрашивая у них деньги «на домики для бездомных поросят». Случайно повстречал в лесу дядюшку Мокуса и Бамбино и стал путешествовать с ними, чтобы радовать детей на весёлых цирковых представлениях. Любимая фраза: «Честно-честно?!».
 Дядюшка Фокус Мокус — пожилой странствующий клоун и фокусник, романтичный и сердобольный, при этом осторожный и умный. Любит и умеет показывать фокусы (чем занимается уже сорок лет), однако не терпит обманщиков.
 Бамбино — ручная обезьянка дядюшки Мокуса, а также его водитель и ассистент. Любит сочинять двустишия. Лучший друг Фунтика.
 Шоколад — бегемот, живущий на болоте, куда его выгнала полиция из города по требованию Беладонны. Ранее продавал воздушные шарики. Встретив дядюшку Мокуса и его спутников, решает к ним присоединиться, чтобы выступать силачом на цирковой арене.

Отрицательные 
 Госпожа Беладонна — главная антагонистка тетралогии. Пожилая дама, сколотившая миллионное состояние от магазина «Слеза ребёнка», бывшая хозяйка Фунтика. После бегства поросёнка в начале мультфильма занимается исключительно его поисками и поимкой, что ей в какой-то мере удаётся, но ненадолго. Хитра, коварна, груба, но особенно среди скверного характера отличается жадностью, нечестностью и цинизмом. Перед Беладонной заискивает и Фокстрот, так как она богатая и влиятельная персона.
 Пинчер-старший — «лучший сыщик с дипломом», толстый и низкорослый. Отчитывается перед Фокстротом.
 Добер-младший — «лучший сыщик без диплома», худой и долговязый. Также отчитывается перед Фокстротом.
 Фокстрот — начальник полиции. Держит пост на воздушном шаре. Постоянно заискивает и отчитывается перед Беладонной.
 Дурилло — хозяин гостиницы «Три дороги» и старый знакомый Беладонны. Скупой, но глуповатый. Выслуживается перед Беладонной, возможно, рассчитывая на награду.

В оригинальной пьесе был персонаж Триолина — девочка-служанка, которая прислуживала Дурилло и позже сбегала вместе с циркачами. Хотя в мульт-адаптацию Триолина не попала, она присутствует в новеллизации Шульжика. В свою очередь, начальник полиции Фокстрот в пьесе появляется только в самом конце и в той части, которая в сюжете мульт-адаптации не присутствует.

Создатели 

 Авторы сценария — Валерий Шульжик
 при участии — Юрия Сидорова
 Режиссёр — Анатолий Солин
 Художники-постановщики: — Инна Пшеничная
 Композитор — Владимир Львовский
 Оператор — Эрнст Гаман
 Звукооператор — Сергей Кель
 Роли озвучивали:
 Зоя Пыльнова — Фунтик / Бамбино (серии 3 и 4)
 Армен Джигарханян — дядюшка Мокус
 Ирина Муравьёва — Бамбино (серии 1 и 2)
 Георгий Бурков — Шоколад (серия 2)
 Ольга Аросева — госпожа Беладонна (вокал — Раиса Мухаметшина)
 Спартак Мишулин — сыщик Пинчер / Шоколад (серия 4)
 Юрий Волынцев — сыщик Добер / Шоколад (серия 3)
 Анатолий Баранцев — Фокстрот
 Борис Рунге — Дурилло
 Художники-мультипликаторы: — Светлана Сичкарь, Андрей Колков, Александр Елизаров, Владимир Спорыхин, Иван Самохин, Ирина Гундырева, Михаил Зайцев, Борис Тузанович (серия 2), Семён Петецкий (серия 4)
 Художники: — Игорь Медник, Александр Сичкарь, Галина Черникова, Нина Иванчева, Елена Караваева (серии 1 и 2), Александр Брежнев, Евгений Вевурко, Игорь Еремеев, Елена Сударикова (серии 2 и 3), Сергей Олесов (серия 3), Елена Никитина (серия 4)
 Монтажёры — Людмила Рубан (серии 1 и 3), Галина Дробинина (серия 2), Светлана Симухина (серия 4)
 Редакторы — Любовь Стефанова (серии 1 и 3), Алиса Феодориди (серия 4) 
 Директоры картины — Лидия Варенцова (серии 1 и 3), Игорь Гелашвили (серия 4)

История создания 
В 1969 году Анатолием Солиным и Инной Пшеничной был написан сценарий «Новые приключения трёх поросят», основанный на некоторых английских сказках, который планировалось поставить на студии «Союзмультфильм», где они тогда работали. Были созданы персонажи и три эскиза, но постановка данного проекта так и не состоялась. Некоторые из этих эскизов легли в основу образов поросёнка Фунтика и клоуна Мокуса.

Сначала собирался подготовительный материал: были сделаны различные эскизы в библиотеке, на цирковых представлениях и музее цирка в Ленинграде, куда съёмочная группа ездила дважды. Для мультфильма была разработана сравнительная таблица вместе с эскизами для движений, мимики и артикуляции. Потом таблицы выдавались членам группы для работы.

К первому мультфильму («Неуловимый Фунтик») эскизы и раскадровка создавались без какой-либо определённой последовательности и чередовались друг с другом. Эскизы были нарисованы с помощью акварели и гуаши.

Пьеса 
Серия была снята на основе двухактовой пьесы «Четвёртый поросёнок». Почти все реплики в мультфильмах взяты из пьесы, но местами различается их контекст и обстоятельства, при которых они сказаны. Первые три серии охватывают первый акт пьесы и лишь последняя относится ко второму акту, но около половины второго акта (в том числе и финал пьесы) осталось за кадром. В пьесе многие персонажи тоже поют песни, но только песня Беладонны из третьей серии была взята непосредственно из пьесы (но был сокращён текст), в то время как остальные песни в мультфильме были написаны специально для последнего.

Книги 
В 1999—2005 годах Валерий Шульжик в издательстве «Дрофа» выпустил шесть детских книг о приключениях Фунтика — «Неуловимый Фунтик» (1999), «Фунтик и старушка с усами» (1999), «Фунтик почти попался» (2001), «Фунтик и пират» (2005), «Фунтик в цирке» (2005) и «Фунтик и трое с большой дороги» (2005). Иллюстраторами книг выступили Инна Пшеничная (которая была художником-постановщиком мультфильмов) и Анатолий Солин (который был режиссёром).

Первая, вторая и четвёртая книги основаны на сюжете всех четырёх мультфильмов, остальные представляют собой новые сюжеты. В остальном же данная гексалогия представляет собой расширенный и новеллизированный вариант оригинальной пьесы «Четвёртый поросёнок» вплоть до того, что финал последней шестой книги основан именно на финале пьесы.

Факты 
 Штаны Беладонны на лямках в серии «Фунтик и старушка с усами» постоянно меняют цвет с красного на синий и обратно, также в этой серии саквояж Беладонны висит то торцом к стене, то параллельно.
 Полицейские детективы — Добер и Пинчер — похожи на жуликов Филле и Рулле из мультфильмов «Малыш и Карлсон» и «Карлсон вернулся».
 Апельсиновое дерево («The Marvelous Orange Tree») — классический номер иллюзионного жанра, прославленный Робер-Уденом.
 В конце серии «Фунтик в цирке», когда Фунтик разговаривает с Дядюшкой Мокусом на выезде из города, на заднем плане можно увидеть объявление о пропаже Фунтика из серии «Неуловимый Фунтик».

Видеоигры 
 Поросёнок Фунтик учит буквы (05.11.2008)
 Поросёнок Фунтик: дорожное приключение (11.03.2009)
 Поросёнок Фунтик: занимательная математика (27.08.2008)
 Поросёнок Фунтик: новые приключения (25.02.2009)
 Поросёнок Фунтик: спасение Фунтика (25.02.2009)

Примечания

Литература

Ссылки 

 Главный Приз на МКФ
 
 
 
 
 
 Творческое объединение «ЭКРАН»

Рисованные мультфильмы СССР 1986 года
Мультсериалы ТО «Экран»
Мультсериалы СССР
Короткометражные мультфильмы СССР 1986 года
Мультфильмы Анатолия Солина
Мультфильмы о свиньях
Мультфильмы о говорящих животных
Вымышленные свиньи
Мультфильмы о цирке